Baikunthpur (Koriya), een plaats in de Indiase staat Chhattisgarh
Baikunthpur (Rewa), een plaats in de Indiase staat Madhya Pradesh